Луис Эдуардо Фигерейдо (; 12 мая 1991, Куритиба, Бразилия) — бразильский футболист, полузащитник клуба «Лондрина».

Карьера 
Дуду начал играть в футбол в молодежной системе клуба «Коритиба». В 2011 году Дуду перевели в основной состав клуба, но игроком основы он не сумел стать. За пять лет в «Коритибе», Фигерейдо сыграл только 27 игр и забил 3 гола в чемпионате. Побывав в нескольких бразильских клубах на правах аренды, Дуду покинул «Коритибу» в 2016 году. Он стал игроком крупного клуба «Флуминенсе», но и здесь ему не удалось отвоевать место в стартовом составе. В 2018 году игрок покинул родную страну и отправился в саудовский клуб «Ухуд» на правах аренды.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на ogol.com

Футболисты Бразилии
Игроки ФК «Коритиба»
Игроки ФК «Оэсте»
Игроки ФК «Шапекоэнсе»
Игроки ФК «Крисиума»
Игроки ФК «Флуминенсе»
Игроки ФК «Наутико»
Игроки ФК «Ухуд»
Игроки ФК «Лондрина»